

Hydronyme 

 Le  est une rivière française du département Alpes-Maritimes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un petit fleuve côtier qui se jette en Mer Méditerranée.

Toponyme 
 Carei est une ville roumaine du județ de Satu Mare, dans la région historique de Transylvanie et dans la région de développement du Nord-ouest. Elle comptait  habitants en 2007 avec une majorité hongroise.